Ал () - це прізвище. Серед значимих людей з цим прізвищем:

 Девід Г. Ал (нар. 1939), американський письменник
  (1898–1945), німецький зоолог
  (нар. 1941), американський академік
  (1813–1882), американський залізничний діяч і політик